In 2018 werd het 98ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 17 januari tot 7 april. Grêmio werd kampioen.

São Paulo en Avenida kwalificeerden zich voor de Campeonato Brasileiro Série D 2019.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel, als het dan nog gelijk is worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau